Első csecsen háború
 Második csecsen háború